Воложинская:

 Воложинская, Ольга Альгертовна — советская фигуристка, выступавшая в танцах на льду.
 Воложинская, Татьяна Львовна (род. 1969) — депутат Государственной Думы пятого созыва.
 Воложинская иешива — иешива в городе Воложин.